Экспериментальный элеватор, или элеватор «Две башни» (Самара) — элеватор, построенный в конце 1970-х годов на правом берегу реки Самара в городе Куйбышев (ныне — Самара) в стиле брутализм; первый в СССР элеватор вертикального типа.

История строительства и архитектура 
Проект вертикального элеватора был разработан самарским архитектором Смирновым В. Д. и доработан архитектором Дегтяревым Н. Главным инженером проекта выступил начальник строительного отдела института «Промзернопроект» Колчин М. В. Проект был реализован в конце 1970-х годов.«В момент строительства это был первый в России элеватор вертикального типа. При возведении этого промышленного сооружения впервые в городе был применён метод скользящей опалубки. Здание было построено за 30 дней. Объёмно-пространственное решение определялось дефицитом территории. Два цилиндра, объединённые вертикальной норией для подъёма зерна, разделены на сегменты, которые заполнялись зерном сверху. Объём нории имеет сплошное остекление, а верхний технический этаж освещается по периметру. Вертикальные пилоны завершают по периметру цилиндрические объёмы, напоминая две „короны“. В градостроительном отношении элеватор занимает важное место, оформляя въезд в центральную часть Куйбышева со стороны реки Самары».

Патенты 
Всего по элеватору было зарегистрировано порядка 32 патентов. Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий на элеватор было выдано авторское свидетельство №898020. Авторами изобретения в свидетельстве указаны Колчин Михаил Васильевич, Левченков Павел Николаевич, Мердеев Марат Хасянович, Алексашкин Анатолий Никифорович, Крамер Евгений Львович, Лукьянов Евгений Фёдорович, Фатхутдинов Ринат Хардынович. Также были запатентованы отдельные конструктивные решения, примененные в процессе строительства, например, стык арматуры (авторское свидетельство №670703).

Современное состояние

Оценка архитектурно-градостроительной и исторической ценности 
Многие представители профессионального сообщества (градостроители и архитекторы), представители общественности и градозащитники, в том числе члены местной организации ВООПИиК считают, что сооружение обладает признаками объекта культурного наследия.

5 апреля 2021 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовало проект приказа об отказе во включении здания экспериментального элеватора в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Предложения по реконструкции и приспособлению к современному использованию 
Многие самарские архитекторы в разные годы предлагали разные варианты дальнейшего использования здания элеватора. Например, проект центра современной культуры самарских архитекторов Филимоновых А. и О., Малахова М., Куслиёвой Н., Селихова А., Борисовой О. и Захарченко М. (2008), а также проект самарских архитекторов Храмовых Д. и М., Мятежина М., Моховой М. и Плиевой О. (2015) и другие проекты. При разработке новых проектов архитекторы ориентируются на его объёмно-пространственное решение и роль градостроительной доминанты в застройке города.

Возможность утраты 
В конце 2010-х — начале 2020-х годов часто поднимался вопрос о дальнейшей судьбе заброшенного здания элеватора. Возникали случаи попыток снести сооружение.

Примечания